Moon steht für:
 Moon (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Moon-Bewegung (nach ihrem Gründer Sun Myung Moon), eine alternative Bezeichnung der Vereinigungskirche
 Moon City, Erlebnis- und Forschungszentrum für Elektromobilität von Porsche Austria in Salzburg
 Moon Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Moon (Band), deutsche Wave-Band
 Moon (Film), britischer Spielfilm von Duncan Jones (2009)
 Moon., japanisches Adventure-Computerspiel (1997)
 Moonalphabet (ISO-15924-Code), Schriftsystem für Blinde

Moon ist der Name folgender

geografischer Objekte:
 Moon Bay, Bucht an der Küste der Livingston-Insel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Moon, estnische Insel (deutscher Name), siehe Muhu

Orte
 Moon-sur-Elle, Gemeinde in Frankreich
 Moon (Kentucky), Ort in den Vereinigten Staaten
 Moon (Mississippi), Ort in den Vereinigten Staaten
 Moon (Oklahoma), Ort in den Vereinigten Staaten
 Moon Township, Pennsylvania, Vereinigte Staaten
 Moon (Virginia), Ort in den Vereinigten Staaten
 Moon (Wisconsin), im Marathon County, Vereinigte Staaten
 Moon Beach, New York, Vereinigte Staaten
 Moon Run, Pennsylvania, Vereinigte Staaten
 Moon Valley, im Sauk County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 

Siehe auch:
 Mun

Abkürzung